Васи́лий Па́влович Соколо́в:
 Соколов, Василий Павлович (1854—?) — российский писатель и педагог.
 Соколов, Василий Павлович (1902—1958) — гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Соколов, Василий Павлович (1925—2002) — советский художник.